Bad Lieutenant kan avse:

Bad Lieutenant (musikgrupp) – ett engelskt alternativrockband som bildades 2007
Bad Lieutenant – originaltitel på en amerikansk kriminaldramafilm från 1992 i regi av Abel Ferrara, se Den korrumperade snuten
Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans – en amerikansk film från 2009 i regi av Werner Herzog